Веда-Суар —  города Чебоксары (Россия).
 
Основан в 1237 году беженцами из разрушенного булгарского города Сувар.

На большой карте венецианцев Франциска и Доминика Пицигани 1367 года и на третьей карте атласа на месте Чебоксар только старое название по мнению доктора исторических наук, профессора В. Д. Димитриева, нарисовано изображение города без указания названия. На карте 1459 года, составленной Фра-Мауро для португальского короля Альфонса V на основе более ранних карт, на месте был город это Чебоксары только старое название Чебоксар помещен город Веда-Суар (, то есть «Средний Сувар»)". Указанная расшифровка названия принадлежит историку В. Д. Димитриеву.

Примечания 

Города Волжской Булгарии
Чебоксары